O Go! é um protótipo de modelo compacto urbano apresentado pela Volkswagen na edição de 2011 do Salão de Genebra.

Ligações externas
Fotos e informações sobre o modelo Autoblog

Go!
Volkswagen Go!